Die Saison 2010/11 der 2. Volleyball-Bundesliga Nord der Frauen war die fünfunddreißigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 11. September 2010 und endete am 16. April 2011.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen. Absteigen mussten der SV Bad Laer und der SC Langenhagen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 1. VC Parchim
 1. VC Stralsund
 SC Langenhagen
 SCU Emlichheim
 SG Rotation Prenzlauer Berg
 SV Bad Laer
 Bayer 04 Leverkusen
 TSV Rudow Berlin
 TV Werne
 USC Münster II
 VfL Oythe
 VT Aurubis Hamburg II
 VC Olympia Berlin II

Sowohl der Meister der letzten Saison TSV Bayer 04 Leverkusen als auch der Zweite VfL Oythe verzichteten auf den Aufstieg in die Bundesliga, der Dritte USC Münster II konnte als zweite Mannschaft nicht in die erste Liga aufsteigen, sodass kein Team aus der letztjährigen 2. Liga Nord in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten war. Während der 1. VC Stralsund, der SV Bad Laer und der TSV Werne 03 in dieser Saison neu in der 2. Bundesliga aufschlugen, mussten der 1. VC Norderstedt, der TV Gladbeck und der Kieler TV den Gang in die Drittklassigkeit antreten.

Ergebnisse

Tabelle 

Von der Auf- und Abstiegsregelung ausgenommen war das Stützpunktteam VCO Berlin II.

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der SV Lohhof. Die Unterschleißheimer verzichteten aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg. Nachrücker DJK Augsburg-Hochzoll zog seinen Lizenzantrag für die Bundesliga zurück, hatte jedoch keine Aufnahme in die zweite Liga beantragt und musste deshalb neben den drei sportlichen Absteigern TG Biberach, TV 05 Wetter und TBS Saarbrücken die Klasse verlassen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd:
 DJK Augsburg-Hochzoll
 Fighting Kangaroos Chemnitz
 Rote Raben Vilsbiburg II
 SV Lohhof
 TBS Saarbrücken
 TG Bad Soden
 TG Biberach
 TV 05 Wetter
 TV Villingen
 VC Offenburg
 VC Olympia Dresden
 VfL Nürnberg
 VV Grimma

Das SWE Volley-Team verabschiedete sich nach der Spielzeit des Vorjahres als Aufsteiger in die 1. Bundesliga, der Dresdner SSV als Tabellenletzter der letztjährigen Saison war erster Absteiger. Die zweite Mannschaft des SV Lohhof konnte aufgrund des Abstiegs der ersten Mannschaft aus der 1. Bundesliga nicht mehr in der Liga verbleiben und wurde in die Regionalliga Südost zurückgestuft. Zudem verzichtete der SV Mauerstetten aus sportlichen Gründen freiwillig auf sein Spielrecht, deshalb konnte der VfL Nürnberg die Klasse erhalten. Aufsteiger aus den Regionalligen waren die DJK Augsburg-Hochzoll, der TV Villingen und die TG Bad Soden.

Ergebnisse

Tabelle 

Von der Auf- und Abstiegsregelung ausgenommen war das Stützpunktteam VCO Dresden.

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2010 11
Volleyballsaison 2010/11